Ansar al-Charia (en , Les partisans de la charia) est le nom de divers groupes islamistes présents dans différents pays :

 Ansar al-Charia (Égypte) ;
 Ansar al-Charia (Libye) ;
 Ansar al-Charia (Mali) ; 
 Ansar al-Charia (Maroc) ;
 Ansar al-Charia (Syrie) ;
 Ansar al-Charia (Tunisie) ;
 Ansar al-Charia (Yémen).

Voir aussi 
 Ansâr